Lise Meitner, een Oostenrijks-Zweeds natuurkundige
 Meitner (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus, genoemd naar Lise
 Meitner (maankrater), een inslagkrater op de Maan, genoemd naar Lise